Маломуж () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Маломуж, Владимир Григорьевич (род. 1934) — советский партийный деятель.
 Маломуж, Николай Григорьевич (род. 1955) — украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины.
 Маломуж, Татьяна Антоновна (род. 1958) — советская и украинская бандуристка, народная артистка Украины.